Capon Bridge – comune degli Stati Uniti d'America
 Augusto Capon – ammiraglio italiano
 Brecht Capon – calciatore belga
 José Luis Capón – calciatore spagnolo

Pagine correlate 
 Capone (disambigua)